Carlo Sacchi ist der Name folgender Personen:

* Carlo Sacchi (Maler) (1616/1617–1706), italienischer Maler 
 Carlo Sacchi (Politiker) (1752–1826), Schweizer Jurist und Politiker
 Carlo Sacchi (Industrieller) (1908–1948), italienischer Aristokrat und Industrieller